Mato Seco - distrito do município de Água Fria de Goiás, Goiás.
 Mato Seco - antiga estação ferroviária da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro/FEPASA no município de Mogi-Guaçu, São Paulo.
 Mato Seco em Chamas - filme de 2017.